Козинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Козинская волость (Каневский уезд) — в составе Киевской губернии
 Козинская волость (Балахнинский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Козинская волость (Ржевский уезд) — в составе Тверской губернии
 Козинская волость (Волчанский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Козинская волость (Дубенский уезд) — в составе Волынской губернии